Coleshill – miasto w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Coleshill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Coleshill – miasto w Anglii, w hrabstwie Warwickshire